Enterprise Application Integration – integracja aplikacji wewnątrz przedsiębiorstwa
 Ekumeniczna Agencja Informacyjna – internetowy ekumeniczny serwis informacyjny